Pandższer – prowincja w Afganistanie
 Pandższer – rzeka w Afganistanie

Zobacz też 
 Dolina Pandższeru